Le Coffre-fort est un film de 1909 réalisé par Gérard Bourgeois.
 Le Coffre-fort est un film de 1916 réalisé par Georges Denola.
 Le Coffre-fort est un jeu télévisé luxembourgeois diffusé de 1983 à 1987.
 Le Coffre-fort (en persan : ) est une série télévisée humoristique iranienne diffusée en 2009.